Madhouse (estúdio), produtora japonesa de animações
Madhouse (filme de 1974), com Vincent Price e Peter Cushing
Madhouse (filme de 1990), com Kirstie Alley
Madhouse (álbum), da banda Mandragora Scream
Madhouse (single de Anthrax)